Kabinett Simonis bezeichnet folgende Landesregierungen Schleswig-Holsteins unter Heide Simonis (SPD):
Kabinett Simonis I (1993–1996)
Kabinett Simonis II (1996–2000)
Kabinett Simonis III (2000–2005)